Robert Montagu kan syfta på bland andra:

 Robert Montagu, 3:e earl av Manchester (1634–1683), engelsk politiker och hovman
 Robert Montagu, 3:e hertig av Manchester (omkring 1710–1762), brittisk parlametsledamot och pär
 Lord Robert Montagu (1825–1902), brittisk konservativ politiker